CFZ de Brasília (de l'acrònim en portuguès de Centro de Futebol Zico), club de futbol de la ciutat de Brasília (Brasil)
 CFZ do Rio (del mateix acrònim anterior), club de futbol de la ciutat de Rio de Janeiro (Brasil)
 Centre for Fortean Zoology, organització per a l'estudi de la criptozoologia del Regne Unit